Ephydroidea — надсемейство круглошовных мух из подотряда короткоусых (Brachycera) двукрылых. Более 5000 видов, включая плодовых мушек (Drosophilidae) и мух-береговушек.

Описание 
Жилка A1 переднего крыла короткая, а жилка A2 отсутствует. 8-й стернит брюшка самцов редуцирован или отсутствует.

В ископаемом состоянии известны несколько таксонов дрозофилид, а также эоценовый род Pareuthychaeta (Diastatidae) и миоценовый род Depressonotum (Curtonotidae).

Классификация 
В надсемейство включают от 5 до 7 семейств:
 Camillidae
 Curtonotidae
 Diastatidae
 Ephydridae
 Drosophilidae
 ? Mormotomyiidae
 ? Nannodastiidae

Филогенетические отношения 
Ephydroidea рассматривается сестринской группой к Sphaeroceroidea. Положение семейств Mormotomyiidae и Nannodastiidae остается неясным, иногда их сближают с Sphaeroceroidea. Схема филогенетических взаимоотношений семейств внутри Ephydroidea по мнению разных авторов показана ниже на схеме:

Примечания

Литература